Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach) powstała 15 lipca 2005 r. na mocy decyzji Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. 27 lipca 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wręczył nominację pierwszemu w historii Rektorowi PWSZ w Suwałkach (obecnie PUZ w Suwałkach), którym został prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, pełniący dotychczas obowiązki Rektora Politechniki Białostockiej.
3 października 2005 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach oficjalnie rozpoczęło naukę ok. 500 studentów, z czego blisko połowa w systemie studiów dziennych na kierunkach: finanse i bankowość oraz rolnictwo.

Zaplecze dydaktyczne stanowi budynek po byłym Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach, przekazany na potrzeby szkoły przez władze miasta Suwałk, mieszczący się przy ul. Noniewicza 10. Ponadto szkoła korzysta z bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach (obecnie PUZ w Suwałkach) uwieńczyło wieloletnie starania władz miasta o utworzenie publicznej uczelni na jej terenie. Obecnie w Suwałkach, obok PUZ, funkcjonuje także filia Politechniki Białostockiej oraz dwie szkoły prywatne tj. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska oraz Wyższa Szkoła Służby Społecznej.

Aktualnie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach to:

 Największa publiczna uczelnia w Suwałkach, na Suwalszczyźnie
 Pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 Ponad 2.300 studentów,
 Studia pierwszego stopnia: stacjonarne i niestacjonarne,
 Studia podyplomowe,
 Nauka języków obcych,
 Możliwość uzyskania pomocy materialnej w postaci: stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego, zapomogi losowej,
 Stypendia Rektora,
 Współpraca z uczelniami w kraju i za granicą,
 Wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS,
 Biuro Karier
 Biblioteka Uczelniana, bogaty księgozbiór dostosowany do prowadzonych kierunków studiów,
 Własne wydawnictwo,
 Konferencje naukowe,
 Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
 Możliwość poszerzania swoich zainteresowań w studenckich kołach naukowych,
 Pracownia dydaktyczno-sportowa
 Akademicki Zespół Szkół
 Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nowy akademik na 170 miejsc, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. W ramach struktury organizacyjnej uczelni funkcjonują trzy instytuty:

1.Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
2.Wydział Politechniczny
3.Wydział Ochrony Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach poleca w swojej ofercie edukacyjnej następujące kierunki studiów:

 kosmetologia
 ratownictwo medyczne
 zarządzanie i inżynieria produkcji ze specjalnościami przetwórstwo
rolno – spożywcze oraz zarządzanie środowiskiem;
 finanse i rachunkowość ze specjalnościami rachunkowość w przedsiębiorstwie,
 rolnictwo ze specjalnościami agrobiznes, agronomia i agroturystyka,
 budownictwo ze specjalnościami na studiach stacjonarnych: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo ekologiczne i energooszczędne oraz na studiach niestacjonarnych ze specjalnością: budownictwo ogólne,
 pielęgniarstwo,
 ekonomia,
 transport ze specjalnością: transport wewnątrz zakładowy i eksploatacja urządzeń transportowych.
 filologia angielsko-rosyjska
 architektura i urbanistyka
 bezpieczeństwo wewnętrzne
 pedagogika ze specjalnością: pedagogika osób starszych, nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym.
Uczelnia także podjęła wszelkie działania w celu utworzenia nowych kierunków kształcenia tj. fizjoterapii i teleinformatyki

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach jest właścicielem budynku przy ul. Noniewicza 10 w Suwałkach, jak również działki o powierzchni 1,2306 ha, na której znajduje się budynek o łącznej powierzchni 11 432 m² oraz kubaturze 52 052 m³. Wokół uczelni zlokalizowane są parkingi na około 100 samochodów. Budynek składa się z trzech części wewnętrznie skomunikowanych: 5-kondygnacyjnego budynku głównego, auli na 358 miejsc. Uczelnia wykorzystuje również budynki przy ul. Sejneńskiej i Ogrodowej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona PUZ w Suwałkach
 Oficjalny fanpage PUZ w Suwałkach

Suwałki
Uczelnie w Suwałkach